Alfa puede referirse a:
 Α (o α, en minúscula; de nombre «alfa»), la primera letra del alfabeto griego.
 Alfa (empresa de España), un conglomerado empresarial español fundado en Éibar en 1920.
 Alfa (empresa de México), un conglomerado empresarial mexicano fundado en 1974.
 Alfa (misil), un misil balístico desarrollado por Italia en los años 1970.
 Alfa (denominación de Bayer), el nombre asignado a la estrella más brillante de una constelación según la denominación de Bayer.
 Ciclo de vida del lanzamiento de software#Alfa, un término aplicado a las primeras versiones de un producto de software durante su ciclo de desarrollo.
 Alfa (álbum de WarCry), un álbum de la banda de power metal española WarCry.
 Alfa (editorial), una editorial uruguaya fundada en 1958, ya desparecida.
 Alfa (servicio ferroviario), un antiguo servicio ferroviario portugués.
 Alfa (etología), un concepto etológico sobre animales dominantes de la manada.
 En física, la constante de estructura fina, cuyo símbolo es la letra griega alfa («α»).
 Reformadores Liberal-Conservadores (en alemán: Liberal-Konservative Reformer, LKR, y cuyo nombre original era «Alianza para el Progreso y el Resurgir» —en alemán: Allianz für Fortschritt und Aufbruch, ALFA—), un partido político alemán.
 El Alfa, rapero dominicano.

Además, puede hacer referencia a:
 Melilotus albus, planta cuyo nombre vulgar es «alfa rusa».
 La desintegración alfa, una variante de desintegración radiactiva.
 La partícula alfa, una partícula emitida durante la desintegración alfa.
 El Grupo Alfa, una unidad antiterrorista de operaciones especiales del Servicio Federal de Seguridad (FSB) de la Federación Rusa.

Enlaces externos